Huélamo steht für:

 Huélamo (Cuenca), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Cuenca

Huélamo ist der Familienname folgender Personen:

 Jaime Huélamo (1948–2014), spanischer Radrennfahrer